Las Minas peut désigner :

Panama 
 District de Las Minas, au Panama ;
 Las Minas, ville située dans la province de Herrera, au Panama.

Autres 
 Cerro Las Minas, montagne du Honduras.